Niemcy:
 Benrath – dzielnica Düsseldorfu

Osoby:
 Hermann Benrath – niemiecki chemik
 Martin Benrath – niemiecki aktor

Inne:
 Benrath – pałac

Zobacz też:
 Benrad
 Düsseldorf-Benrath